Sussex County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Sussex County, Delaware
 Sussex County, New Jersey
 Sussex County, Virginia

Se även
 grevskapet Sussex i England